De Supercopa de España 2016 was de 30e editie van de Supercopa de España. Landskampioen en bekerwinnaar FC Barcelona nam het in twee wedstrijden op tegen verliezend bekerfinalist Sevilla FC. Barcelona won zowel de heen- als terugwedstrijd.

Wedstrijdinformatie

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Zie ook
Copa del Rey 2015/16
Primera División 2015/16

Supercup voetbal in 2016
2016
FC Barcelona
Sevilla FC